Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Kordziński – polski inżynier
 Roman Kordziński – polski reżyser teatralny, pedagog